Upshall est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Eric Upshall (né en 1951), homme politique provincial canadien de la Saskatchewan
Scottie Upshall (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien

Toponyme

Upshall Station, petite localité au sud-est de Swift Current à Terre-Neuve-et-Labrador

Homonymie de patronyme